Josef Schmidtler ist der Name folgender Personen:

 Josef Friedrich Schmidtler (* 1942), deutscher Herpetologe
 Josef Johann Schmidtler (1910–1983), deutscher Herpetologe